En Pologne, Komory peut désigner :

 Komory, village de la voïvodie de Mazovie,
 Komory, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.